Kreck ist der Familienname folgender Personen:
 Lena Kreck (* 1981), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Matthias Kreck (* 1947), deutscher Mathematiker
 Walter Kreck (1908–2002), deutscher Theologe

Kreck ist der Name folgender Flüsse:
 Kreck (Fluss), Nebenfluss der Rodach im Heldburger Land in Südthüringen

Siehe auch:
 Creck
 Crack
 Greck